или  («Отчизна» — кашубский) — песня на кашубском языке на слова поэта Яна Трепчика и музыку Юлиуша Мовинского ().

В 2011 году ассоциация кашубов  единогласно приняла эту песню в качестве гимна кашубского народа. Таким образом она стала неофициальным гимном кашубов, вытеснив более ранний «Марш кашубский» Иеронима Дердовского и Феликса Нововейского, восходящий к «Мазурке Домбровского». C 19 марта 2012 года кашубская радиостанция  передает эту песню в качестве гимна в 12 часов дня и в 12 часов ночи. Эта песня поётся в .

Текст 
 Zemia Rodnô

 Zemia Rodnô, pëszny kaszëbsczi kraju,
 Òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm!
 Të jes snôżô, jak kwiat rozkwitłi w maju.
 Ce, Tatczëznã, jô lubòtną tu móm.

 Sambòrów miecz i Swiãtopôłka biôtczi
 W spòsobie Ce dlô nas ùchòwałë.
 Twòje jô w przódk bëlné pòcyskóm kwiôtczi.
 Òdrodë cél Kaszëbóm znôw brënie.

 Tu jô dali mdã starżã zemi trzimôł,
 Skądka zôczątk rodnô naj rózga mô.
 Tu mdã dali domôcëznë sã jimôł
 Jaż zajasni i nama brzôd swój dô.

Примечания

Литература 
 
 
 

Кашубы
Кашубы